Атте́ндоло () — итальянская фамилия. Известные представители:

 Аттендоло, Микелетто (1370—1463) — итальянский кондотьер.
 Аттендоло, Муцио (1369—1424) — итальянский кондотьер, основатель династии Сфорца.